Usambilla är ett släkte av insekter. Usambilla ingår i familjen Lentulidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Hopprätvingar
Usambilla